William Cottrell ist der Name folgender Personen:

* William Cottrell (Drehbuchautor) (1906–1995), US-amerikanischer Drehbuchautor
 William Cottrell (Physiker) (* 1980), US-amerikanischer Physiker und verurteilter Terrorist